

Animali 
 Sander – famiglia di pesci

Astronomia 
Sander – cratere sulla superficie di Mercurio

Nomi 
 Sander – variante del nome proprio di persona Sandro

Persone 
Andreas Sander – sciatore alpino tedesco
August Sander – fotografo tedesco
Erol Sander – attore e modello turco naturalizzato tedesco
Hans Sander – aviatore e ingegnere tedesco
Henry Frederick Conrad Sander (1847-1920) – botanico tedesco
Ingrid Sander – ex schermitrice venezuelana
Jil Sander – stilista tedesca
Maria Sander – atleta tedesca
Otto Sander – attore e doppiatore tedesco
Taylor Sander – pallavolista statunitense